Дорин Дамир (, род. 20 марта 1972, Каларашский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский бизнесмен, вице президент федерации дзюдо Молдавии (2005 — 2012). Президент Молдавской бойцовской ассоциации FEA и молдавской любительской федерации К-1, вице-президент всемирной любительской федерации К-1, WAK-1F (World Amateur K-1 Federation).

Биография 
Дамир Дорин родился 20 марта 1972 в Каларашском районе Молдавской ССР. 

В 1987 окончил школу, а в 1991 окончил колледж и поступил в академию полиции. После академии работал в Департаменте по борьбе с коррупцией и организованной преступностью МВД Молдовы. В 2002 ушёл в запас.

С 2002 начинает работу в сфере бизнеса, область безопасности, инвестиции, консалтинга и недвижимости. Получает диплом об окончании университета по специальности внешнеэкономические отношения. Позже заканчивает магистратуру и успешно защищается по специальности менеджмент в спорте.

С 2005 по 2012 был вице-президентом Молдавской Федерации Дзюдо.

Спортивные достижения 
 Обладатель чёрного пояса 1-й дан таэквондо,
 Инструктор по рукопашному бою.

Карьера в боевых искусствах 
В 2009 основывает ассоциацию FEA (Fighting & Entertainment Association) целью которой является продвижение молдавских бойцов на мировые ринги и татами. А также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и популяризация К-1 в Молдавии.

В 2009 был проведен и первый турнир FEA GP 2009 в котором приняли участие бойцы из Молдавии в категории 84 кг. Бои проходили среди лучших восьмерых бойцов.

Проводит в 2010 впервые в Молдавии турнир BUSHIDO FC, 5 боев по правилам ММА и 5 боев по правилам К-1.

В 2011 регистрирует Молдавский бойцовский проект «FIGHTING EAGLES».

Являясь президентом любительской федерации К-1 в Молдавии организует Первый Чемпионат Молдавии по любительскому К-1.

Критика и обвинения
В 2021 году появилась информация о том, что Дорин Дамир и ещё несколько человек проходят фигурантами по уголовному делу по пяти статьям уголовного кодекса Молдавии. Его подозревали в «злоупотреблении служебным положением», «хищении имущества государства», «незаконном пересечении государственной границы», «раскрытии государственной тайны» и «подделке в публичных документах». Дамир провёл под стражей 30 суток. . Дорин Дамир оправдан по делу о шантаже 
31 Января 2023г Кишиневский суд оправдал президента ассоциации FEA Дорина Дамира

Семья 
Женат, воспитывает троих детей. Дорин Дамир является крестником политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Примечания

Ссылки 
 Instagram Дорина Дамира

Дзюдоисты Молдавии